Il doppio del torneo di tennis WTA Austrian Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Paola Suárez e Patricia Tarabini che hanno battuto in finale Vanessa Henke e Lenka Němečková 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Paola Suárez /  Patricia Tarabini (campionesse)
 Anke Huber /   Barbara Schett (semifinali)

 Barbara Rittner /  Patty Schnyder (quarti di finale)
 Iva Majoli /  Henrieta Nagyová (assente)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 2001